rój – nowa rodzina pszczela, która, wraz z matką, opuszcza dotychczasowe gniazdo.
 rój – pszczoły, osy, szerszenie lub trzmiele żyjące w jednym gnieździe bądź ulu.
 rój – latająca gromadnie, skłębiona masa owadów lub ptaków.
 rój – jednostka organizacyjna oddziału UPA
 Rój – dzielnica Żor
 Rój – powieść Michaela Crichtona z 2002 roku
 Rój – amerykański film katastroficzny z 1978 roku
 Towarzystwo Wydawnicze „Rój”
 „Rój” – Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej
 „Rój” – pseudonim Mieczysława Dziemieszkiewicza, żołnierza podziemia antykomunistycznego

Zobacz też 
 rój meteoroidów
 rój meteorów